wściekłość – emocjonalny stan skrajnego wzburzenia
 Wściekłość  (oryg. La Rabbia) – film z 1963 roku w reżyserii Pasoliniego
 Wściekłość (oryg. Rabid) − film grozy z 1977 roku w reżyserii Davida Cronenberga
 Wściekłość – film fabularny w reżyserii Michała Węgrzyna
 Wściekłość (oryg. Rabid) – film grozy w reżyserii Jen i Sylvi Soska

Zobacz też